Саул Лисазо () аргентински је глумац и бивши фудбалер.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1956.
Аргентински глумци
Аргентински фудбалери